Le championnat du monde de snooker 2000 a lieu du 15 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 
Deuxième tour de qualification :  £ 

Meilleur break en qualifications :  £ 
Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break en qualifications :  £
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (53) 

 143, 120, 114, 114, 112, 111, 110, 109, 108, 104, 103 Matthew Stevens
 141, 141, 137, 136, 135, 129, 127, 126, 109, 108, 108, 103 John Higgins
 141, 103, 102 Joe Swail
 136, 123, 115, 102, 101 Ronnie O'Sullivan
 133 Drew Henry
 132 Stuart Bingham
 126, 102 Stephen Lee
 123, 112, 106, 105, 101, 101 Mark Williams
 120, 119, 103, 101, 100 Dominic Dale
 118, 106, 104, 101 Ken Doherty
 106 Stephen Hendry
 102 John Parrott
 101 Chris Small
 100 Peter Ebdon

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2000
Snooker
Snooker 2000
Sport en Angleterre en 2000
Snooker en 2000
Sport en avril 2000
Sport en mai 2000